Сант-Эстеве-Сесровирес (, )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 18,47 км². Население — 7329 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web oficial del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Patrimonio histórico y artístico de Sant Esteve Sesrovires
 Blog Actualidad Sant Esteve Sesrovires
 Mapa de Sant Esteve Sesrovires en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны